Il termine Belis, con diverse grafie, può riferirsi a:
Bélis, comune della Francia nel dipartimento delle Landes
Beliș, comune della Romania nel distretto di Cluj